Libelle steht für:
 eine Ordnung der Insekten, siehe Libellen
 Libelle (Mineralogie), ein Flüssigkeitseinschluss mit beweglicher Gasblase in Mineralen
 Libelle Verlag, Schweizer Buchverlag
 Operation Libelle, eine Operation der Bundeswehr in Albanien 1997
 Libelle (Wappentier), in der Heraldik eine gemeine Wappenfigur und ein Wappentier

Technik:
 Libelle (Messtechnik), eine  Kammer mit Flüssigkeit und Gasblase zur Prüfung der horizontalen oder vertikalen Lage
 Libelle (Kryptographie), ein Verschlüsselungsverfahren
 Libelle (Villing), ehemalige deutsche Automarke
 Libelle, Markenname des ehemaligen deutschen Automobilherstellers Kleinautofabrik
 Libelle Fahrzeugbau, ehemalige österreichische Automobilmarke

Luftfahrt:
 Glasflügel Libelle, diverse Segelflugzeugtypen der Firma Glasflügel Segelflugzeugbau
 Grade II „Libelle“, ein 1909 gebautes Motorflugzeug, siehe Grade II
 Lommatzsch Libelle, ein Hochleistungs-Segelflugzeug aus dem VEB Apparatebau Lommatzsch
 Libelle (Anzug), ein Anzug gegen die Belastung durch g-Kraft bei Jet-Piloten
 ein Messinstrument zur Lagebestimmung in Flugzeugen, siehe Wendezeiger #Kugellibelle
 Dornier Do A, Libelle I und II, einmotoriges Kleinflugboot

Schiffe:
 Libelle (Schiff, 1902), Boot der deutschen Kolonialverwaltung von Kamerun
 Libelle (Schiff, 1930), ursprünglich auf Berliner Gewässern genutztes Fahrgastschiff
 Libelle-Klasse, eine Schnellbootklasse der Nationalen Volksarmee der DDR

Die Libelle steht für:
 Die Libelle (Roman), Roman von John le Carré aus dem Jahr 1983
 Die Libelle (Film), US-amerikanische Romanverfilmung aus dem Jahr 1984
 Die Libelle (Miniserie), Fernsehserie von 2018

Siehe auch:
 Libella